Magyarország
 Töttös, település Baranya megye Bólyi járásában
 Rábatöttös (korábban Gutatöttös), település Vas megye Szombathelyi járásában
 Románia
 Tőtös (románul Groși), település Bihar megyében